Драшковац може да се односи на:

 Драшковац (Лесковац), насеље у општини Лесковац, Република Србија
 Драшковац (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска